AJS peut faire référence à :
 A. J. Stevens Ltd., un producteur de motos ;
 American Journal of Sociology ;
  ;
 Alliance des jeunes pour le socialisme, dont le secrétaire général fut Charles Berg (Charles Stobnicer alias Jacques Kirsner) ;
 Association des journalistes sportifs, voir Charles Faroux ;
 Association jeunesse et sports ;
 Agir en jeunes socialistes, un courant du Mouvement des jeunes socialistes.